Callaway peut faire référence à :
Toponymie :
 Callaway, une ville du Comté de Bay en Floride,
 Callaway (Kentucky), 
 Callaway (Maryland), 
 Callaway (Virginie), 
 Callaway, une localité du comté de Becker dans le Minnesota,
 Township de Callaway 
 Callaway, une localité du comté de Custer dans le Nebraska,
 Comté de Callaway, dans le Missouri,
 Callaway Gardens, situé à Pine Mountain dans le comté de Harris en Géorgie,

Compagnies :
 Callaway Nuclear Generating Station, dans le Missouri,
 Callaway Arts & Entertainment, une société d'édition,
 Callaway Golf, un producteur d'équipement de golf américain,
 Callaway Cars, une société de tuning automobile,

Personnes :
 Ann Hampton Callaway
 Catherine Callaway
 David Callaway, un biophysicien Américain,
 Henry Callaway
 Howard Callaway
 James Callaway
 Joseph Callaway, (1920–1988), archéologue biblique,
 Mickey Callaway
 Nicholas Callaway

 Richard Callaway, (c.1724–1780), un colon du Kentucky,
 Richard Callaway (umpire), (1860–1935) cricket umpire
 Sydney Callaway
 Thomas Callaway, alias Cee-Lo, un artiste hip-hop,
 Kenneth Callaway, un monteur de taureau professionnel en rodéo,
 Phil Callaway, un humoriste chrétien,

Voir aussi
Calaway
Calloway